Dickosteus is een geslacht van uitgestorven coccosteïde arthrodire placodermen uit het Laat-Eifelien tot het Vroeg-Givetien van het Midden-Devoon. Fossielen zijn te vinden in de Orkneys en Caithness in Schotland.

Fylogenie 
Dickosteus is een lid van de familie Coccosteidae, die behoort tot de clade Coccosteomorphi, een van de twee belangrijkste clades binnen Eubrachythoraci. Het onderstaande cladogram toont de fylogenie van Dickosteus:

Placodermi